Александр Николаевич Горбань:
 Горбань, Александр Николаевич (род. 1952) — учёный русского происхождения, живущий в Великобритании, профессор, сын Н. В. Горбаня.
 Горбань, Александр Николаевич (1960—2015) — советский и российский театральный режиссёр, отец актрисы Марии Горбань.